L'argomento nasce da una domanda logica relativa all'evoluzione biologica: se gli animali si sono modificati nel tempo con caratteri vantaggiosi rispetto ai precedenti, quali sarebbero stati i vantaggi acquisiti? Le serie filetiche dei fossili possono rispondere alla domanda se viene individuato il motivo stesso dell'evoluzione che però non è sempre evidente.

Prendiamo ad esempio il cavallo (fam. Equidi). I precursori eocenici erano piccoli, circa poco più di un coniglio, vivevano nei boschi e mangiavano germogli teneri; con l'andare del tempo (milioni di anni) la taglia è molto aumentata fino a raggiungere quella attuale, le zampe si sono modificate per la corsa e dai germogli teneri si è passati alle erbe dure della prateria. In questo caso è chiaro che le modificazioni di; taglia, riduzione delle dita degli arti (da 5 a 3) poggianti sul terreno e modifica della dentatura hanno portato a un vantaggio evidente di carattere morfofunzionale, perché ne hanno aumentato l'adattamento alla corsa, risultato un vantaggio contro i predatori.

Anche gli ammoniti del "Rosso Ammonitico" umbro-marchigiano, unità litostratigrafica del Giurassico inferiore in Italia, sono un caso in cui è evidente la morfologia funzionale e il suo ruolo nell'evoluzione. Le conchiglie di questi molluschi ora estinti sono cambiate durante i 6-7 milioni di anni del Toarciano, per aumentare la penetrazione idrodinamica nell'acqua; infatti sono diventate di forma sempre più lenticolare ed è divenuta sempre più piccola e meno profonda la depressione centrale ombelicale (Chamberlain, 1981; Elmi, 1991). Anche le coste si sono modificate per lo stesso motivo, cioè per aumentarne l'idrodinamicità e facilitare lo scatto all'indietro, locomozione a Jet, esigenza difensiva contro i predatori. Tra gli ammoniti di quel tempo lontano, 175 milioni di anni fa circa, non tutti i rappresentanti dei raggruppamenti tassonomici si sono evoluti per migliorare l'idrodinamicità delle conchiglie, ma solo alcuni della famiglia degli Hildoceratidae (vedi voce in Wikipedia), vissuti nella parte superiore del Giurassico inferiore. Il processo dell'evoluzione, vedi nella voce anche il capitolo, prove paleontologiche, nel caso, è stato studiato dettagliatamente con documentazione abbondante e ben conservata trovata con criterio stratigrafico. La flottabilità e la locomozione dei cefalopodi tra cui ammoniti è trattata anche da Lebrun (1997), nel capitolo 5 del suo libro. Qui sono riportati vari argomenti e anche l'idrodinamica e il modo di vita degli ammoniti; ma per arrivare alla comprensione del vero ruolo delle conchiglie, si è dovuto anche considerare che al contrario della gran parte dei molluschi, le conchiglie leggere di questi cefalopodi non servivano solo alla protezione passiva, ma hanno avuto un ruolo attivo per la difesa dai predatori; infatti potevano raggiungere notevole velocità spostandosi in acqua, allontanando e attenuando l'azione frenante; sarebbe anche una prova indiretta che tali molluschi avevano la ghiandola del nero come le seppie e i polpi attuali, che quando si spostano per difesa immettono nell'acqua spinta con forza dall'imbuto il liquido nero per nascondersi.

Bibliografia 
Chamberlain, Jr, J.A. (1981) - Hydromechanical Design of fossil Cephalopods. In "The Ammonoidea"; the Evolution, Classification, Mode of Life and Geolog Usefulness of a Major Fossil Group (edit. House and Senior). Academic Press inc. (London) LTD. I S B N 0 -12 - 356780 - 7.

Elmi Serge (1991) - Loi des aires, couche limite et morphologie functionelle de la coquille des céphalopodes (Ammonoides). GEOBIOS, n. 15, Lyon.

Lebrun Patrice (1997) - " Ammonites 2". Minéraux & Fossiles; redaction Paris, edit. CEDIM.

Venturi Federico e Rossi Silvia (2003) - Subasio, origine e vicende di un monte Appenninico. Porzi edit, libro, stampa tipolito Properzio Assisi.

Venturi Federico, Rea Giuseppe, Silvestrini Giancarlo, Bilotta Massimiliano (2010) - Ammoniti, un viaggio geologico nelle montagne appenniniche. libro, Porzi edit., bilingue (italiano e inglese), stampa Tipolito PROPERZIO, S. Maria degli Angeli Assisi/Pg, ISBN 88-95000-27-7.

Evoluzione